Ciumați poate însemna:
 oameni bolnavi de ciumă;
 Localități din România:
 vechiul nume al satului Olarii Vechi, județul Prahova
 vechiul nume al comunei Olari, județul Prahova